Příjmení Maresch nosí tyto osobnosti:

 Ferdinand Maresch (1854–1940) – českoněmecký podnikatel a politik, poslanec Českého zemského sněmu, syn Johanna
 Johann Maresch (1806–1879) – českoněmecký duchovní, pedagog a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Johann Maresch (1821–1914) – českoněmecký podnikatel a politik, poslanec Českého zemského sněmu, otec Ferdinanda
 Rudolf Maresch – rakouský sportovec
 Sven Maresch (* 1987) – německý judista

Podobná příjmení 
 Mareš